Die Snookerweltmeisterschaft 2003 fand vom 19. April 2003 bis zum 5. Mai 2003 im Crucible Theatre in Sheffield statt und markierte den Abschluss der Snooker-Saison 2002/03. Peter Ebdon trat in diesem Turnier als Titelverteidiger an. Mark Williams gewann die WM 2003 im Finale gegen Ken Doherty mit 18:16 Frames. Das Preisgeld für Turniersieg betrug £270.000.

Besonderheiten 
 Das höchste Break des Turniers erreicht Ronnie O’Sullivan mit einem Maximum Break von 147 Punkten.
 Ken Doherty spielte bei der Weltmeisterschaft 2003 132 von maximal 137 möglichen Frames.
 Ronnie O’Sullivan schaffte in seiner Erstrundenbegegnung gegen Marco Fu als bis dahin einziger Spieler ein zweites Maximum Break im Crucible Theatre
 In der zweiten Runde besiegte Mark Williams nach einem 0:2-Rückstand Quinten Hann durch eine Serie mit 13 siegreichen Frames mit 13:2.

Spielplan

Quellen 
 BBC Sportergebnisse

2003
Snookerveranstaltung 2003
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre